Posídon ou Posidão — deus da mitologia grega

Filmes
Poseidon (filme) — filme norte-americano de 2006, dirigido por Wolfgang Petersen
The Poseidon Adventure — filme norte-americano de 1972, dirigido por Ronald Neame

Outros
SS Poseidon — navio transatlântico fictício do livro The Poseidon Adventure, de Paul Gallico
Poseidon Linux — distribuição GNU/Linux  brasileira, desenvolvida para uso científico

Desambiguações de mitologia